Wilmer peut faire référence à : 
 Elizabeth Wilmer, mathématicienne américaine.
 Candice Wilmer, un personnage de fiction du feuilleton télévisé américain .
 Wilmer Valderrama (né en 1980), acteur et scénariste américain.

 Wilmer, ville du comté de Dallas, dans l’État du Texas, aux États-Unis.